, dans le Hebei ;
 , dans le Shaanxi.